10-та лі́нія — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

10-та лінія — вулиця в місті Київ.
 10-та лінія — вулиця в місті Миколаїв.

10-та лінія — вулиця в місті Рязань.
 10-та лінія — сторона вулиці на Васильєвському острові у місті Санкт-Петербург.

Вулиці